Ероше́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Ерошенко, Виктор Иванович (1921—1980) — Герой Советского Союза.
 Ерошенко, Никифор Михайлович (?—1917) — российский хоровой дирижёр и музыкальный педагог.
 Ерошенко, Пётр Савельевич (1900—1960) — советский военный деятель, генерал-майор.

См. также